Guillaume Papelier (né le ) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il a été formé et joue au club des Dauphins d'Epinal, en Ligue Magnus. Il évolue au poste d'attaquant sur la troisième ligne.

Équipe de France
 1997 : Sélectionné en équipe de France pour le Championnat d'Europe junior de hockey sur glace
Coupe de France de hockey sur glace
 Finaliste en 2007 avec les dauphins d'Epinal

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 29|| 3|| 3|| 6|| 12|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1997-1998|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1|| 18|| 4|| 2|| 6|| 24|| - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Dauphins d'Épinal|| Division 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Dauphins d'Épinal|| Division 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 23|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2004-2005|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 27|| 1|| 0|| 1|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 24|| 1|| 3|| 4|| 10|| 5|| 0||0 || 0|| 2
|- 
| 2006-2007|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 23|| 1|| 3|| 4|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 23|| 1|| 1|| 2|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 23|| 3|| 2|| 5|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 19|| 1|| 2|| 3|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2010-2011|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 25||0 ||0 ||0 ||20 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2011-2012|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus||24 ||0 ||2 ||2 ||6 ||3 ||0 || 0||0 ||0
|-
| 2012-2013|| Dauphins d'Épinal 2 || Division 3 || 12 || 1 || 3 || 14 || 34 || 2 ||0 || 0 || 0 || 22
|-
| 2013-2014|| Dauphins d'Épinal 2 || Division 3 || 11 || 3 || 3 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Gamyo Épinal 2 || Division 3 || 10 || 3 || 3 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Gamyo Épinal 2 || Division 3 || 14 || 2 || 10 || 12 || 6 || 7 || 1 || 7 || 8 || 4
|-
| 2017-2018|| Gamyo Épinal 2 || Division 3 || 16 || 6 || 11 || 17 || 6 || 4 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 2018-2019|| Épinal Hockey Club || Division 3 || 14 || 2 || 16 || 18 || 4 || 9 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2019-2020|| Épinal Hockey Club || Division 2 || 18 || 0 || 4 || 4 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en février 1979
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Épinal